Кубок наслідного принца Катару 2018 — 24-й розіграш турніру. Матчі відбулися з 21 по 27 квітня 2018 року між чотирма найсильнішими командами Катару сезону 2017—18. Титул переможця змагання виборов Ад-Духаїль, котрий з рахунком 2:1 переміг у фіналі Ас-Садд.

Формат 
У турнірі взяли чотири найуспішніші команди Чемпіонату Катару 2017-18.

 Чемпіон — «Ад-Духаїль»
 Віце-чемпіон — «Ас-Садд»
 Бронзовий призер — «Ар-Райян»
 4 місце — «Аль-Гарафа»

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Кубок наслідного принца Катару на soccerway
 Кубок наслідного принца Катару на footballdatabase
 Кубок наслідного принца Катару на qsl.qa

2018
Катар
Квітень 2018
2018 у катарському спорті